Richard Abel peut désigner :
 Richard Abel (1941-), professeur de loi ;
  (1941-), professeur de littérature comparée ;
 Richard Abel (1955-), pianiste canadien.